Нікі́тін () — російське прізвище. Відомі носії:

Носії

А 
 Нікітін Анатолій Глібович (1945) — український вчений-математик
 Нікітін Андрій Анатолійович (1972) — радянський та російський футболіст
 Нікітін Андрій Дмитрович (1972) — колишній український футболіст, воротар
 Нікітін Антон Володимирович (1978) — український медіа-менеджер, продюсер, сценарист

В 
 Нікітін Валерій (* 1969) — естонський борець греко-римського стилю
 Нікітін Василь Анфілович (1899-1941) — радянський військово-політичний діяч
 Нікітін Василь Олександрович (1868—1942) — єлисаветградський нотаріус, подвижник українського руху

Г 
 Нікітін Григорій Іванович — (1905—1986) — конструктор стрілецького озброєння

Д 
 Нікітін Дмитро (стрибун) — український легкоатлет, стрибун у висоту
 Нікітін Дмитро Володимирович (* 1974) — український граючий тренер, команда «Скіфи-ДонНТУ».

Є 
 Нікітін Євген Олександрович (1892-1960) — підполковник Армії УНР.

І 
 Нікітін Іван Савович (1824—1861) — російський поет і прозаїк.
 Нікітін Ігор Валерійович (1973) — казахський хокеїст, захисник.
 Нікітін Ігор Григорович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

М 
 Нікітін Максим Анатолійович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Нікітін Максим Костянтинович (* 1994) — український фігурист.
 Нікітін Максим Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нікітін Микита Олександрович ( 1986) — російський хокеїст.
 Нікітін Микола Никифорович (1895-1966) — російський математик.
 Нікітін Митрофан Михайлович (1888-1934) — російський громадянин, вчинив замах на тіло Леніна. 
 Нікітін Михайло Федорович (1914—2000) — підполковник Радянської Армії, Герой Радянського Союзу

О 
 Нікітін Олег Дмитрович (* 1964) — український лікар, доктор медичних наук, винахідник.
 Нікітін Олександр Костянтинович (* 1952) — російський військовий, еко-активіст.
 Нікітін Олексій Валерійович (* 1992) — російський футболіст, захисник
 Нікітін Олексій Петрович (1978—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Нікітін Олексій Сергійович ( 1967) — російськомовний український письменник.

П 
 Нікітін Петро Іванович (1936—2005) — український актор.

Р 
 Нікітін Ростислав Олегович (1994—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нікітін Руслан Анатолійович ( 1972) — український футболіст.

С 
 Нікітін Сергій Миколайович — прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Нікітін Сергій Петрович (1968) — радянський та киргизький футболіст
 Нікітін Сергій Якович (1944) — російський композитор

Ф 
 Нікітін Федір Денисович (?—?) — командир полку Дієвої Армії УНР
 Нікітін Федір Михайлович (1900—1988) — російський актор
 Нікітін Фауст Васильович (1894—1992) — радянський генетик, кроликовод-селекціонер, лауреат Державної премії СРСР (1951), син Василя Олександровича Нікітіна

Ю

Я 
 Нікітін Яків Микитович — український живописець.

Див. також 
 Нікітіна
 Нікітіно
 Микитин
 Нікітінський

Примітки 

Російські прізвища